Мартина Хингис и Леандер Паес — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Саня Мирза и Бруно Соарес — защищали свой титул, но уступили уже в первом туре.

Посев 

  Саня Мирза /  Бруно Соарес (Первый раунд)
  Чжань Юнжань /  Рохан Бопанна (Полуфинал)
  Луция Градецкая /  Марцин Матковский (Первый раунд)
  Мартина Хингис /  Леандер Паес (Титул)

<ol start="5">
   Михаэлла Крайчек  /   Жан-Жюльен Ройер  (Отказ)
  Ярослава Шведова /  Хуан Себастьян Кабаль (Четвертьфинал)
  Ракель Копс-Джонс /  Равен Класен (Второй раунд)
  Юлия Гёргес /  Ненад Зимонич (Второй раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Дженнифер Брэди /  Митчелл Крюгер (Первый раунд)
  Сачия Викери /  Фрэнсис Тиафо (Второй раунд)
  Лорен Дэвис /  Эрик Буторак (Первый раунд)
  Виктория Дюваль /  Кристиан Харрисон (Первый раунд)

<ol start="5">
  Клер Лю /  Тейлор Гарри Фритц (Первый раунд)
  Кристина Макхейл /  Стефан Козлов (Первый раунд)
  Анда Перьяну /  Андрей Дээску (Первый раунд)
  Тейлор Таунсенд /  Дональд Янг (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые